Scopus steht für:

 Scopus (Datenbank), eine Suchmaschine und Datenbank für wissenschaftliche Publikationen
 Name einer Vogelgattung, siehe Hammerkopf (Vogel) (Scopus umbretta)

Siehe auch:
 Skopus